Camp kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Lewis Camp
 Carlos D. Camp

Robotskapade auktorsförkortningar